Novi Lazi, naselje u općini Brod Moravice
 Novi Lazi (Kočevje), naselje u općini Kočevje